Canggal (Candiroto)
 Canggal (Kledung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing